Ercole Vaser – attore italiano
 Ernesto Vaser – attore e regista italiano
 Vittorio Vaser – attore italiano